Algoma ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten und Kanada:

 Algoma (Idaho), im Bonner County
 Algoma (Mississippi), im Pontotoc County
 Algoma (Oregon), im Klamath County
 Algoma (Virginia), im Franklin County
 Algoma (West Virginia), im McDowell County
 Algoma (Wisconsin), im Kewaunee County
 Algoma (Town), Town(ship) im Winnebago County, Wisconsin
 Algoma Park, im Roanoke County, Virginia
 Algoma Township, im Kent County, Michigan

 Algoma District, Ontario

Sonstiges:
 Algoma (Lilienhybride), eine Lilienhybride.
 Algoma (Kartoffelsorte), eine Erdapfelsorte
 Algoma Park (Wisconsin), Park im Winnebago County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Algoma Boulevard Historic District, in Oshkosh, Wisconsin, ID-Nr. 94001368
 Algoma Boulevard Methodist Church, in Oshkosh, Wisconsin, ID-Nr. 74000140
 Algoma Coal and Coke Company Store, in Algoma, West Virginia, ID-Nr. 92000323

Siehe auch:
 Algama, Fluss in Russland